The Terminator: Dawn of Fate () — видеоигра в жанре шутер от первого лица, выпущена 16 сентября 2002 года в США и 25 октября 2002 года в Европе на PlayStation 2, на Xbox 18 сентября 2002 года в США и 25 октября 2002 года в Европе. Разработана компанией Paradigm Entertainment, издана Atari, SA.

Сюжет 
Действия игры происходит во время перемещения во времени Кайла Риза, влюблённый в Сару Коннор, он пытается помешать терминатору убить её. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях. Игроки сталкиваются со Skynet и киборгами созданных им. Главный герой Перри (упоминавшийся в первом фильме).

Влияние 
В 2002 году музыкальная группа Fear Factory записала две песни, ставших саундтреками в игре, участники группы являются фанатами франшизы «Терминатор».

Рецензии 

Сайты GameRankings и Metacritic оценили игру 55,54 звёзд из 100 для версий на PlayStation 2 и 55,51 звёзд из 100 для Xbox.

Maxim оценил игру в 8 звёзд из 10. Entertainment Weekly дала низкую оценку игре, заявив что; «Геймплей игры довольно однообразен и неинтересен (нечто вроде было с игрой The Thing), неправильно расположена игровая камера и неудобный интерфейс».

Примечания

Ссылки 

Игры по вселенной Терминатора
Компьютерные игры 2002 года
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Xbox
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры